Эммануэль Саэс (Emmanuel Saez; род. 26 ноября 1972, Испания) — французский и американский , специалист по налоговой политике и неравенству.
Доктор философии (1999), профессор Калифорнийского университета в Беркли и директор его центра Center for Equitable Growth.
Член Американской академии искусств и наук (2010).

Биография 
Окончил ENS Ulm (бакалавр математики, 1994). В 1996 году в Париже получил степень магистра по экономике.
Степень доктора философии по экономике получил в MIT в 1999 году. С 1999 по 2002 год ассистент-профессор Гарварда. С 2002 года работает в Калифорнийском университете в Беркли (ассистент-профессор, с 2003 г. ассоциированный профессор, с 2005 года профессор экономики), где ныне именной профессор (E. Morris Cox Professor) экономики и (с 2010) директор центра Center for Equitable Growth. 

Сотрудничал с Тома Пикетти и Габриэлем Цукманом, в рамках исследований по отслеживанию доходов бедных, среднего класса и богатых во всем мире. Их работа показывает, что люди с самым высоким доходом в Соединенных Штатах за последние три десятилетия получали все большую долю общего дохода при почти таком же неравенстве, как и до Великой депрессии. Саэс рекомендует гораздо более высокие (предельные) налоги для богатых, до 70% или 90%.

Фелло Эконометрического общества (2014). Редактор Journal of Public Economics.

Награды и отличия 
  (2002)
 Стипендия Слоуна (2003)
 Doug Purvis Memorial Prize (2006)
 Медаль Джона Бейтса Кларка (2009)
 Стипендия Мак-Артура (2010)
  (2010)
 Премия Ректенвальда (2014)
  (2014)
 Почётный доктор Гарвардского университета (2019)

Сочинения 
 Становимся еще богаче: эволюция большого дохода в США (с учетом расчетных показателей 2009 и 2010 годов) Gefter.ru

Примечания

Ссылки 
 , , 
 Faculty profile: Emmanuel Saez on Why Inequality Matters
 Warren’s ‘wealth tax’ plan relies on findings of Berkeley economists (February 12, 2019)

Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Члены Американской академии искусств и наук
профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Доктора философии по экономике
Действительные члены Эконометрического общества
Стипендиаты Слоуна
Почётные доктора Гарвардского университета
Лауреаты премии Ректенвальда